

Geografia 
 Württemberg – regione della Germania
 Baden-Württemberg – stato federato della Germania
 Contea del Württemberg  – stato tedesco del passato
 Ducato del Württemberg  – stato tedesco del passato
 Regno di Württemberg – stato tedesco del passato

Altro 
 Württemberg (casato) – casato reale del Württemberg
 5904 Württemberg – asteroide della fascia principale